Svetlana Zacharova – maratoneta russa
Svetlana Zacharova – ballerina russa